Финал Клубного чемпионата мира по футболу 2009 года — финальный матч Клубного чемпионата мира по футболу 2009, который прошёл в ОАЭ. Этот финал стал шестым финалом Клубного чемпионата мира по футболу: турнира, организуемого под эгидой ФИФА между победителями клубных турниров каждой из шести конфедераций и победителем чемпионата страны, принимающей турнир.

Финал был разыгран между испанской «Барселоной», в качестве победителя Лиги чемпионов УЕФА 2008/09, и аргентинским клубом «Эстудиантес», представляющим КОНМЕБОЛ как обладатель Кубка Либертадорес 2009. Матч прошёл в Абу-Даби на стадионе «Шейх Зайед» 19 декабря 2009 года.

Путь к финалу

Матч 

2009
Матчи ФК «Барселона»
Матчи ФК «Эстудиантес»
Декабрь 2009 года
События 19 декабря
Чемпионаты мира в 2009 году
Международные спортивные соревнования в Абу-Даби
Чемпионаты мира в ОАЭ